Big beat může znamenat:

 Big beat, elektronická hudba devadesátých let
 Big beat, československý termín pro rock a další podobné styly
 Bigbít (dokument), český dokument o bigbeatové (rockové) hudbě v Československu
 Big Beat (album), album Sparks
 Big Beat Records, britské hudební vydavatelství